AWF steht als Abkürzung für:
 African Wildlife Foundation
 Akademia Wychowania Fizycznego, siehe Sporthochschule #Polen
 Analysis Work File, Datenbanken der Europol
 Anwendungsfalldiagramm, eine Diagrammart aus der UML
 Apocalypse Wrestling Federation, eine kanadische Wrestling-Promotion

Abkürzung